Kreón - korinthoszi király, Lükaithosz fia. 
Kreón - thébai király, az Antigónéban szereplő Kreónnak mindössze névrokona. 
Kreón - a thébai Menoikeusz fia, thébai királya. Az Antigoné szereplője.